Зенн (нем. Senn) — швейцарская и австрийская фамилия. Известные носители:

 Зенн, Альфред (1899—1978) — американский филолог швейцарского происхождения, исследователь славянских и балтийских языков. 
 Зенн, Пауль (1901—1953) — швейцарский фотограф.
 Зенн, Райнхольд (род. 1936) — австрийский саночник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке.
 Зенн, Ханс (1919—2007) — генерал швейцарской армии.

Швейцарские фамилии
Австрийские фамилии